Заха́ров () — російське прізвище, утворене від Захар — народної форми канонічного імені Захарій (Захарія).

Відомі носії 
 Захаров Анатолій Анатолійович (1912—?) — український радянський діяч,
 Захаров Андрій Валентинович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захаров Андрій Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Захаров Вадим Арісович (1959) — російський художник, представник неофіційного мистецтва.
 Захаров Валерій Вікторович (1939—?) — радянський футболіст.
 Захаров Віктор Сергійович (1994) — український хокеїст.
 Захаров Віталій Федорович (1923—2007) — радянський державний діяч, генерал-лейтенант міліції
 Захаров Володимир Григорович (1901—1956) — композитор, хоровий диригент, народний артист СРСР.
 Захаров Володимир Євгенович (1939) — російський фізик-теоретик, поет.
 Захаров Георгій Федорович (1897—1957) — радянський воєначальник, генерал армії, командувач фронтами та арміями у роки Другої світової війни.
 Захаров Дмитро Андрійович (1994—2016) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захаров Дмитро Ігорович (? — 2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захаров Євген Юхимович (1952) — голова Правління Української Гельсінської спілки з прав людини, співголова Харківської правозахисної групи.
 Захаров Кирило Сергійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Захаров Марк Анатолійович (1933—2019) — російський режисер театру і кіно, народний артист СРСР.
 Захаров Матвій Васильович (1898—1972) — військовий і політичний діяч СРСР, маршал Радянського Союзу (1959), двічі Герой Радянського Союзу.
 Захаров Микола Володимирович (1958) — доктор технічних наук, професор.
 Захаров Павло Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Захаров Ростислав Володимирович (1907—1984) — російський радянський балетмейстер і режисер.
 Захаров Сергій Георгійович (1950—2019) — радянський і російський естрадний співак (баритон), народився у Миколаєві.
 Захаров Сергій Олександрович (1878—1949) — радянський ґрунтознавець.
 Захаров Сергій Светович (1975) — бас-гітарист гурту «Король и Шут».
 Захаров Сергій Сергійович (?—1923) — холодноярський (олександрійський) отаман.
 Захаров Федір Захарович (1919—1994) — народний художник України, лауреат Державної Премії УРСР імені Тараса Шевченка.
 Захаров Юрій Васильович (1930) — український вчений-кораблебудівник.

Див. також 
 Захарова
 Захарченко
 Захарчук

Примітки 

Російські прізвища